Мирненська селищна громада:
 Мирненська селищна громада — громада в Запорізькій області
 Мирненська селищна громада — громада в Херсонській області
 Мирненська селищна громада — громада в Донецькій області